Forellenhof steht für:
 den Freizeitpark Forellenhof in Lengenfeld, Sachsen, siehe Freizeitpark Plohn
 das Tuntenhaus Forellenhof in Berlin, siehe Tuntenhaus (Berlin)#Mainzer Straße

Der Forellenhof steht für:
 Der Forellenhof, eine Fernsehserie des Südwestfunks